In the Room ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Digital Sin.

Seit 2018 wurden sechs Folgen der Reihe gedreht und auf DVD veröffentlicht. Die Reihe zeichnet sich durch Szenen mit Darstellerinnen aus, die das Genre POV-Voyeurismus zum Gegenstand haben. Der Titel der Reihe ist eine Anspielung darauf, als wäre man im Zimmer (englisch: ‚in the room‘) dabei und würde zuschauen.

Darstellerinnen 
  In the Room: I Like to Watch (2018): Angela White, Abella Danger, Emma Hix, James Deen, Tommy Gunn, Lilly Ford, Logan Pierce, Lucas Frost
 In the Room: I Like to Watch Vol. 2 (2018): Angela White, Gina Valentina, Steve Holmes, Alison Tyler, Kendra Spade, James Deen, Ramon Nomar, Logan Pierce, Dolly Leigh
 In the Room: Watching My Girlfriend (2019): Steve Holmes, Kendra Spade, Mona Wales, Ramon Nomar, Danni Rivers, Kate Kennedy, Bruce Venture, Rosalyn Sphinx, Logan Long
 In the Room: Watching My Stepsister (2019): Jane Wilde, Zoe Bloom, Aaliyah Hadid, Logan Pierce, Lisey Sweet, Chad White, Codey Steele, Stirling Cooper, Karissa Kane
 In the Room: Watching My Girlfriend 2 (2019): Paige Owens, James Deen, Gabriela Lopez, Chad White, Logan Pierce, Lisey Sweet, Stirling Cooper, Pamela Morrison
 In the Room: She’s My Hotwife (2019): Lacy Lennon, James Deen, Bunny Colby, Gabriela Lopez, Abby Lee Brazil, Brad Newman, Zac Wild
 In the Room: Family Affairs (2020): Gabbie Carter, Melody Marks, Ramon Nomar, Tommy Gunn, Savannah Sixx, Natalia Queen, Codey Steele, Jake Adams
 In the Room: With My Sister (2020): Vanna Bardot, James Deen, Kiara Cole, Logan Pierce, Michael Vegas, Aften Opal, Jason Moody, Abby Adams
 In the Room: Watching My Girlfriend 3 (2020): Vanna Bardot, Paige Owens, Ramon Nomar, Dana Wolf, Codey Steele, Jessy Jones, Kiarra Kai, Jason Moody, Lyra Lockhart
 In the Room: Watching My Girlfriend 5 (2021): Scarlit Scandal, Aften Opal, Serena Santos, Scarlett Mae, Van Wylde, Oliver Flynn, Robby Echo
 In the Room: My Girl’s First Black Guy (2021): Aiden Ashley, Alex Coal, Natalie Knight, Chloe Temple, Jenna Ivory
 In the Room: She’s My Hotwife 2 (2021): Aubree Valentine, Ramon Nomar, Chloe Temple, Alice Visby, Nathan Bronson, Brad Newman, Jason Moody, Harley Haze

Auszeichnungen 
 2021: XBIZ Award – Best Vignette Series

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film